Никольская (Николаевская) православная церковь (храм) в Харькове может означать:

 Никольский собор (Харьков) — Николаевская площадь (Харьков), построен в 1896 на месте старого каменного храма 1770 года, снесён в 1930.
 Николаевский храм (Григоровка) — Харьков, Григоровка, ул. Цементная, 6.
 Николаевский храм (Жихарь) — Харьков, Жихарь, ул. Ванды Василевской, 11.
 Николаевский храм (посёлок Жуковского) — Харьков, посёлок Жуковского, проспект Жуковского, 10.
 Николаевский храм (Новожаново) — Харьков, Новожаново, ул. Власенко, 14.

Примечания 

Никольский храм